

Onomastica
Arbogast – antica forma germanica del nome proprio di persona Arbogaste

Persone
Antoine Arbogast – matematico francese
Carl Arbogast – ideatore del Metodo Arbogast nel taglio selettivo in selvicoltura
Luc Arbogast – cantautore francese
Roy Arbogast – effettista statunitense
Thierry Arbogast – direttore della fotografia francese
Todd Arbogast – matematico statunitense noto per i suoi lavori sulla modellazione sottosuperficiale

Personaggi di fantasia

 Detective Milton Arbogast – investigatore privato interpretato da Martin Balsam nel film Psyco (1960) di Alfred Hitchcock
 Carl Arbogast – personaggio interpretato da River Phoenix nel film I signori della truffa (Sneakers, 1992)
 Dr. Larry Arbogast – il personaggio interpretato da Danny De Vito nel film Junior (1994)
 Finn Arbogast – fondatore della Chaos Terrain nel romanzo Armada (2015) di Ernest Cline

Pagine correlate
Arbogaste (disambigua)